Bleeke Bet (toneelstuk), een toneelstuk van Herman Bouber dat in 1917 zijn première beleefde.
Bleeke Bet (1923), stomme film uit 1923, gebaseerd op het toneelstuk.
Bleeke Bet (1934), geluidsfilm uit 1934, gebaseerd op het toneelstuk.